Alliance populaire est le nom de plusieurs partis ou rassemblements politiques.

En Europe 
Alliance populaire peut désigner :
 Alliance populaire, un parti espagnol de droite d'héritage franquiste ;
 Alliance populaire, un parti libéral saint-marinais ;
 Alliance populaire, un parti norvégien de gauche ;
 Alliance populaire, une coalition électorale turque née en 2018.

En France 
La Belle Alliance populaire était un projet de rassemblement des partis de la Majorité présidentielle de François Hollande, dans l'optique de l'élection présidentielle française de 2017 et auparavant, de la primaire citoyenne de 2017, lancé par Jean-Christophe Cambadélis le . Elle regroupait le PS, le PRG et l'UDE (un coalition de centre-gauche qui réunit des dissidents d'EÉLV et du MoDem).

En Océanie 
Alliance populaire peut désigner :
 Alliance populaire, un parti politique fidjien ;
 Alliance populaire, un parti salomonais.

Notes